Hello, Dolly! hace referencia a varios artículos:

 Hello, Dolly! (musical), de Broadway de 1964.
 Hello, Dolly! (canción), del musical homónimo.
 Hello, Dolly! (película), de 1969, basada en el musical homónimo.
 Hello, Dolly! (álbum), de Ella Fitzgerald, de 1964.